Rendez-vous avec le destin, film américain réalisé par Glenn Gordon Caron sorti en 1994 ;
 Rendez-vous avec le destin, série télévisée algérienne réalisée par Djaafar Gacem et diffusée en 2007 ;
 Rendez-vous avec le destin, court métrage d'animation en 3D américain sorti en 2020.